Sar-i Kōrāwa kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qimmat Kirdī Kawrāw, bergstopp, Arbil, 
 Qimmat Sarī Kawrāw, bergstopp, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar